The Hit (Shlager) est un film israélien réalisé par Assi Dayan en 1979.
 The Hit (Trhák) est un film tchèque réalisé par Zdenek Podskalský en 1980.
 The Hit est un film britannique réalisé par Stephen Frears en 1984.
 The Hit est le titre original du film américain Contrat sans retour, réalisé par Vincent Monton en 2001.
 The Hit est un film américain réalisé par Ryan Combs en 2007.
 The Hit est un court métrage américain réalisé par Marcus Bleecker en 2007.
 The Hit est un court métrage américain réalisé par Terence M. O'Keefe en 2007.